Marmornectes candrewi — вид вымерших пресмыкающихся из семейства плиозаврид, единственный в роде Marmornectes. Обитали в юрском периоде (164,7—161,2 млн лет назад) на территории современной Англии.

Вид описан и назван в 2011 году. Голотип BEDFM 1999.201 представляет собой частичный скелет. Он был найден в местности Quest Pit, к востоку от Stewartby, в слоях  (Англия).

Примечания 

Плиозавриды
†
Плезиозавры юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2011 году